Натальинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Натальинский сельсовет — в Благовещенском районе Амурской области.
 Натальинский сельсовет — в Советском районе Курской области.
 Натальинский сельсовет — в Навашинском районе Нижегородской области.